Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Magadan.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es zwei Städte und 28 Siedlungen städtischen Typs (gemäß Angaben der Volkszählung nach Rosstat; nach Angaben der Oblastverwaltung haben sechs der Siedlungen diesen Status mittlerweile verloren und sind nun formal ländliche Siedlungen, wurden dabei aber größtenteils ganz aufgegeben).

Anmerkungen: * Stadt ** ländliche Siedlung nach Angaben der Oblastverwaltung

Quellen 

!Stadte
Magadan